Тутагуал (Тудвал) (д/н — 580) — п'ятий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 560—580 роках. Відомий також як Тиклид (Захисник людей).

Старший син Кліноха. Після смерті батька розділив з братами королівство. Виступив проти Кінварха Похмурого, короля Північного Регеда, який перед тим захопив Галвідел, де панував родич Тутагуала — Сенілт ап Дінгад. Король Алт Куїна завдав поразки Кінварху, поставивши на трон Галвіделу сина Сенілта — Нехтона, що визнав зверхність Алт Куїті.

Був поганином, згідно пізніших праць «Дива єпископа Нініана» і «Життя Святого Нініана» конфлікт зі місіонером Нініаном, який побажав заснувати церкву у Вітхорні. Втім це протирічить факту, що Нініан це намагвся зробити у 530 році, коли Тутагуал ще не панував.

За легендою Тутагуал ап Клінох мав точильний камінь, що входив до числа «Тринадцяти Скарбів Британії». Рана, нанесена зброєю, заточеною цим каменем, була смертельною.

Йому спадкував син Рідерх I.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (editors) (1993). The Kings of Strathclyde. Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.
 Mike Ashley. British Kings & Queens Robinson London 1998 ISBN 1841190969
 Adomnán of Iona; Richard Sharpe (translator) (1995). Life of St Columba. London: Penguin. ISBN 0-14-044462-9. Retrieved 22 October 2009.

Королі Стратклайда